

Cinema 
 L'ultimo addio  (Hotel Imperial), film del 1927 diretto da Mauritz Stiller
 L'ultimo addio  (The Happy Ending), film del 1931 diretto da Millard Webb
L'ultimo addio – film del 1942 diretto da Ferruccio Cerio

Musica 
L'ultimo addio – singolo del 2014 di  Annalisa